William Wilson (1720–1796) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 William Wilson) (1773–1827) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Ohio
 William Wilson (zm. w XIX wieku) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Pensylwania
 William Wilson (1836–1879) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 William Lyne Wilson (1843–1900) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Wirginia Zachodnia
 William Wilson (1855–1921) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 William Bauchop Wilson (1864–1934) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Pensylwania, sekretarz pracy
 William Edward Wilson (1870–1948) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Indiana
 William Henry Wilson (1877–1937) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Pensylwania
 William Griffith Wilson (1895–1971) – współtwórca ruchu Anonimowych Alkoholików
 William Wilson (1913–2010) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 William Albert Wilson (1914–2009) – amerykański dyplomata, ambasador